jeu de cartes suisse, variante du jass.
 un synonyme de pénis en français, dans le langage familier.